Константин Константинович Симонович (18 августа 1954 — 15 июня 2014, Краснодар, Российская Федерация) — советский и российский тренер по гандболу, заслуженный тренер России.

Биография 

Тренировал девушек в юношеской сборной России. В 2003 г. в тандеме с Анатолием Скоробогатовым привел команду России к победе на чемпионате Европы в Тольятти. Среди воспитанников тренера: чемпион Европы, мира, олимпийский чемпион Сиднея Станислав Кулинченко, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) Ирина Близнова. 

Несколько лет работал в гандбольном клубе «Кубань» с дублирующим составом, а также в Тольятти и Майкопе. 

Похоронен на кладбище в хуторе Ленина.

Источники 

 https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2017/01/25/ushel-iz-zhizni-zasluzhennyy-trener-rossii-konstantin-simonovich/
 http://krasnodar-news.net/sport/2017/01/25/137101.html